Петро́вская набережная — название набережных в различных населённых пунктах России.
 Петровская набережная — набережная в Астрахани.
 Петровская набережная — набережная в Воронеже.
 Петровская набережная — набережная в Выборге.
 В Санкт-Петербурге:
 Петровская набережная — набережная на Петроградской стороне.
 Петровская набережная — набережная в Сестрорецке.

См. также 

 
 
 
 Петровский бульвар
 
 Петровский проезд